Комит Исаврии () — командир полевой армии (комитат), расквартированной в провинции Исаврия. Его непосредственным начальником на момент составления Notitia dignitatum (около 400 года) являлся первый магистр презентальных войск Востока. Под командованием комита Исаврии находилось два подразделения: II Исаврийский легион и III Исаврийский легион.

Литература 
 Notitia dignitatum. In partibus Orientis. XXIX.
 Ван Берхем Д. Римская армия в эпоху Диоклетиана и Константина. Оборонительная система Римской империи при Диоклетиане: Восточная граница. «Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета», «Акра». Санкт-Петербург, 2005.

Вооружённые силы Древнего Рима
Должности Римской империи
Армия Византийской империи